Edtsdorf ist der Name folgender Orte:
 Edtsdorf (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft von Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Edtsdorf (Gemeinde Katsdorf), Ortschaft von Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Etsdorf
 Etzdorf
 Etzdorff
 Ezdorf